Wiegenlied steht für:

 Wiegenlied Schlaf- oder Gutenachtlied, Variante des Abendliedes
 Wiegenlied (Brahms), Gedicht aus Des Knaben Wunderhorn in der Vertonung von Johannes Brahms
 Wiegenlied (Strauss), Gedicht Richard Dehmels in der Vertonung von Richard Strauss

Film:
 Wiegenlied (1930) US-Filmdrama von Dorothy Arzner aus dem Jahr 1930
 Wiegenlied (1933), US-amerikanisches Filmmelodram von Mitchell Leisen aus dem Jahr 1933
 Wiegenlied (Kurzfilm), deutsches Kurzfilm-Drama von Selcuk Cara aus dem Jahr 2012

Literatur:
 Wiegenlied (Herwegh), ein Gedicht von Georg Herwegh aus dem Jahr 1841

Siehe auch:

 Wiegenlied für eine Leiche
 Wiegenlied des Todes (Film 1993)
 Das Wiegenlied vom Broadway 
 Das Wiegenlied vom Totschlag
 Berceuse
 Des Baches Wiegenlied